Moctar ist der Familienname folgender Personen:

 Habib Moctar (1950–1994), nigrischer Politiker
 Jidou El Moctar (* 1985), mauretanischer Leichtathlet
 Kassoum Mamane Moctar (* 1978), nigrischer Politiker
 Mdou Moctar (* 1985), nigrischer Gitarrist und Singer-Songwriter
 Omara Moctar (* 1980), nigrischer Gitarrist und Sänger, bekannt unter dem Namen Bombino
 Salem El Moctar (* 1989), mauretanischer Fußballspieler